Shenavan peut désigner :
 Shenavan, une communauté rurale du marz d'Aragatsotn en Arménie ;
 Shenavan, une communauté rurale du marz d'Armavir en Arménie ;
 Shenavan, une communauté rurale du marz de Lorri en Arménie.